Троицкая церковь (Свято-Троицкий собор) — утраченный Соборный православный храм города Богородицк, Тульской губернии.

История 
Возникновение соборного Троицкого прихода относится к 1821 году, хотя Троицкая церковь без значения Соборной сосуществовала со своим приходом в XVIII столетии. Вследствие крайней ветхости она была упразднена в 1768 году и прихожане были присоединены к Свято-Казанской церкви, что в селе Богородицк. Село в то время считалось городом и располагалось в 1,5 верстах от города и Казанских храм числился Соборной церковью, но село Богородицкое не удержало за собой значения города и вследствие местных условий другая часть Богородицкой волости, именно та, которая составляет сегодняшний г. Богородицк, получила статус города.

С окончательным определением городского района, прихожане бывшей Троицкой упразднённой церкви в 1768 году, вошли с прошением о дозволении им построить новый каменный храм в честь святой Троицы Живоначальной, на что им было дано разрешение, при чём новый храм должен был именоваться Соборной г. Богородицка церковью. Все прихожане бывшей Троицкой церкви причислялись к новой соборной церкви.

Новый каменных храм был построен в 1816—1821 годах на средства прихожан и особом участии купца Н. К. Силичева. Однокупольный храм в стиле классицизм с боковыми портиками, трапезной и трёхъярусной колокольней под шпилем. В трапезной храма было два предела: с правой стороны в честь Казанской Божией Матери, а с левой в честь архангела Михаила. В 1883 году установленный иконостас был заменён новым.

Причт состоял из трёх священников, дьякона и трёх псаломщиков. Имелось полевой и сенокосной церковной земли 106 десятин.

С 1894 года в приходе открыто церковно-приходское училище.

Общее число прихожан в 1895 году составляло 886 человек мужского пола и 956 женского. В 1916 году число прихожан составляло 1769 человек.

В 1929 году собор закрыли, в середине 1930-х годов сломали колокольню, а в 1939 году демонтировали саму церковь. На месте церкви разбит сквер и установлен в 2015 году памятник Екатерине II.

См. также 
 Культовые сооружения Богородицка.

Литература 
 П. И. Малицкий. Приходы и церкви Тульской епархии: извлечение из церковно-приходских летописей. Тула. Тип: Соколова и Фортунатова. 1895. Богородицк, его приходы и церкви. Соборная Троицкая. стр. 91-92.

Храмы, заложенные в 1816 году
Храмы, построенные в 1821 году в России
Храмы, снесённые в 1939 году
Утраченные храмы Тульской области
Храмы Богородицка